Седьмой турнир за звание чемпионки мира по шахматам проходил в августе—сентябре 1939 года в Буэнос-Айресе.

20 участниц из 17 стран — Австрии, Англии, Аргентины, Бельгии, Германии, Дании, Канады, Кубы, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, США, Уругвая, Франции, Чили, Швеции.

Борьба за звание чемпионки мира велась в основном между В. Менчик и С. Граф. Личную встречу выиграла Менчик, которая вновь заняла 1-е место — 18 очков. На 2 очка отстала от победительницы Граф. На 3-м месте оказалась чилийская шахматистка Б. Карраско де Будинич — 15½ очков.

Таблица

Литература 
 
 

Матчи и турниры за звание чемпионки мира по шахматам
1939 год в шахматах